Tom Wilson peut désigner :

 Tom Wilson (1880-1965), acteur américain ;
 Tom Wilson (1931-1978), producteur de musique américain ;
 Thomas F. Wilson (1959-), acteur américain ;
 Tom Wilson (1994-), joueur canadien de hockey sur glace.